Krückeberg bezeichnet
 Krückeberg (Neustadt), Berg im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Krückeberg (Hessisch Oldendorf), Ortsteil der Stadt Hessisch Oldendorf in Niedersachsen

Krückeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Krückeberg (1928–2012), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Hans Krückeberg (1878–1952), deutscher Bildhauer
 Heinz Krückeberg (1921–1945), deutscher Fußballspieler
 Heinz W. Krückeberg (1927–2015), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Friedrich Krückeberg (1914–1990), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Kruckenberg
 Krukenberg